Petrolia kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Kuçova, distriktshuvudort, Beratdistriktet, Rrethi i Kuçovës,

Kanada 

 Petrolia, Ontario, ort, Lambton County,

USA 

 Petrolia (ort i USA, Texas), Clay County, 
 Petrolia (ort i USA, Pennsylvania), Butler County, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar